TIG se može odnositi na:

 Trends in Genetics, časopis
 Tig (film)